Юнес (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Юнес, Амин (род. 1993) — немецкий футболист, вингер клуба «Аякс».
 Юнес, Линкольн (род. 1992) — австралийский актёр.
 Юнес, Хамза (род. 1986) — тунисский футболист, нападающий иранского клуба «Трактор Сази».